Сент-Олбанс (; «Святий Альбан») — власна назва.

Топоніми

Сент-Олбанс — місто.

Сент-Олбанс (Мен) — місто.
 Сент-Олбанс (місто, Вермонт) — місто.
 Сент-Олбанс (Вермонт) — місто.
 Сент-Олбанс (Західна Вірджинія) — місто.